Поре́чье-Ры́бное — посёлок городского типа в сельском поселении Поречье-Рыбное Ростовского района Ярославской области России. Расположен на реке Сара, близ её впадения в озеро Неро в 188 км от Москвы, 66 км от Ярославля, 11 км от Ростова, 4 км от федеральной автотрассы  «Холмогоры» (в частности от европейского маршрута ) и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Деболовская (линия Москва — Ярославль).

Население Поречья-Рыбного на 1 января 2018 г. составляет 1597 чел.

История 
Село известно под названием Поречье-Ловецкое с XIV века как место княжеской охоты. В XVI—XVII вв. одна половина Поречья была за государем, а другая — за ростовскими архиереями. В царствование Михаила Фёдоровича жителям села было пожаловано исключительное право пользования озером Неро (впрочем, в 1665 году большая часть этих угодий была передана в пользование жителям крупного приозёрного села Угодичи).

С 1683 года все село во владении ростовских митрополитов. В 1709 году всё озеро Неро с втекающими и вытекающими реками было передано жителям села Угодичи. Это лишило поречан большей части доходов и заставило обратиться к торговому огородничеству. В 1719—1720 годах по указу Петра I сельчане ездили обучаться огородному делу в Голландию. В 1764 году село было взято Екатериной II в казну, а уже в 1772 году — пожаловано фавориту графу Г. Г. Орлову вместе с Борисоглебскими слободами, приозерным селом Воржа и Спасской слободой — пригородом Ростова. С 1784 по 1831 год село во владении графа В. Г. Орлова. С 1831 по 1843 год селом владела его дочь — графиня С. В. Панина, а в 1844 году владельцем Поречья стал её сын — граф В. Н. Панин.

В начале XIX в. Поречье являлось вторым после Ростова крупнейшим населённым пунктом Ростовского уезда. Если в Ростове насчитывалось чуть более 4700 жителей, то в Поречье проживало 2100 душ обоего пола.

В селе Поречье-Рыбное в 1773 году родился архимандрит Иннокентий (Порецкий), в миру о. Иоанн Андреев. С 1793 по 1814 гг. он являлся священником села и благочинным.

В середине XIX века Поречье — богатое село с 2800 жителями. Село раскинулось на 16 улицах по берегам реки Гды (второе название реки Сары в её нижнем течении), регулярная планировка которых сложилась в конце XVIII в. при графе В. Г. Орлове. Два каменных храма с колокольней высотою в 44 сажени считались «богатейшими во всей губернии». Особенностью Поречья являлось обилие каменных зданий, число которых в первой четверти XIX в. было сопоставимо, или даже превосходило количество домов в Рыбинске. Из 412 домов, составлявших село к середине XIX в., 82 были каменными в два и три этажа «из коих многие, по величине и замысловатой архитектуре, могли бы, не краснея, стать в ряду щегольских зданий, какого угодно губернского города». В 1865 г. на пожертвования крестьян был построен третий храм св. Троицы. Значительные средства на его сооружение дали: Абрам Яковлевич Пыхов, Василий Дмитриевич Бочагов и уроженка Поречья, купчиха, Анна Григорьевна Устинова.

Крестьяне села Поречье специализировались на торговом огородничестве: они выращивали лекарственные и душистые травы, все виды огородных культур, включая арбузы и дыни. Значительная часть крестьянского населения с февраля по ноябрь уходила в отход в Петербург, Москву, крупные города Центральной России, Прибалтики, Финляндии и Сибири, занимаясь там огородничеством и торговлей. В конце XVII в. Поречьские крестьяне познакомились в Петербурге с технологией обработки зелёного горошка и цикория. К середине XIX в. эти культуры стали важным источником дохода не только для села Поречье, но и для крестьян всего Ростовского уезда. Для переработки продукции в Поречье было построено несколько небольших заводов.

Нынешний консервный завод ведет своё начало от консервной фабрики П. А. Коркунова. В анкете о состоянии завода за 1889 г. значится, что предприятие было основано «…по промысловому свидетельству крестьянином села Поречья Павлом Алексеевым Коркуновым в 1880 г. для переработки зелёного горошка, бобов, шпината».

С 1940 года имеет статус посёлка городского типа.

Известные уроженцы 
 Архимандрит Иннокентий (1772—1847).
 Дьяконов, Никита Николаевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.

Население 
Население Поречья-Рыбного на 1 января 2018 г. составляет 1597 чел.

Инфраструктура 

 Отделение почты
 Дом культуры
 Супермаркет Пятёрочка
 Аптечный пункт
 Несколько различных магазинов
 Школа
 Детский сад
 Сельская администрация

Экономика 
Консервный завод (выпускает молочные, овощные, мясные консервы). Развито овощеводство (тепличные хозяйства).

Достопримечательности 
 Ансамбль церкви Петра и Павла (1767 год) и церкви Никиты Мученика (1772—1779) с изящной колокольней высотой 83,7 метра (сооружена в 1799—1810-е гг., по легенде — крестьянином-самоучкой А. С. Козловым; самая высокая колокольня в России, расположенная не в городе).
 Гражданская застройка XVIII—XIX вв. — некоторые улицы сплошь застроены богатыми каменными двухэтажными крестьянскими домами (барокко, классицизм).
 Церковь Троицы Живоначальной (кладбищенская)
 Музей «Поречский огородник».
 Памятник участникам ВОВ
 Смотровая площадка «на Ростов» с противоположной стороны озера Неро, к югу от Поречья.
 Святой источник с часовней во имя свт. Леонтия Ростовского, в 1 км к югу от Поречья.
 В Поречье-Рыбном ежегодно проходит «День Огурца» («Зелёный огурец») — праздник с ярмаркой, посвящённый огородничеству.
 Популярна рыбалка и охота в окрестностях посёлка на озере Неро и реке Саре.

Фотографии

Примечания

Источники

Рекомендуемая литература 
 Морозов А. Г. Брачные контракты крестьян села Поречья-Рыбного в первой половине XIX в. // Ростовская старина. — 2012. — 31 января. — № 161.
 Морозов А. Г. О торговых селах Ростовского уезда в конце XVIII — первой половине XIX в.  // Ростовская старина. — 2009. — 25 октября. — № 147.
 Морозов А. Г. http://www1.rostmuseum.ru/publication/srm/018/morozov.pdf Материалы к топонимическому словарю Ростовского муниципального района: топонимия Поречского сельского округа на рубеже XX—XXI вв. // Сообщения ростовского музея. — Ростов, 2009. — Вып. XVIII. — С. 160—227.

Посёлки городского типа Ярославской области
Населённые пункты сельского поселения Поречье-Рыбное